Сергей Владимирович Амилехин (12 июня 1974, Ливны, Орловская область) — советский и украинский футболист, ныне тренер-преподаватель ДЮСШ № 3 (г. Орёл).

Карьера 
Футболом начал заниматься под руководством своего отца — футболиста и тренера орловского «Спартака» Владимира Ивановича Амилехина. В 1991 году дебютировал за «Спартак», но проведя всего 2 игры, уехал в Казахстан, где играл за «Горняк» Хромтау. В 1992 году выступал за команду «Ворскла» (Полтава), а затем два сезона провел в команде «Нефтяник» (Ахтырка). В сезоне 1994/95 дебютировал в высшей лиге Украины в составе команды «Карпаты» (Львов). Затем провел один матч за молодёжную сборную Украины. Затем играл за «Динамо-2» (Киев), «Прикарпатье» (Ивано-Франковск), «Хутровик» (Тысменица), ЦСКА Киев. В 1996 году вернулся в «Нефтяник». Последней командой, в которой Сергей Амилехин играл в высшей лиги Украины была «Звезда-НИБАС» (Кировоград). В 1998 году провел три матча за «Сокол» (Саратов) в первой лиге России, а затем выступал за ФК «Ливны», дебютировавшем в КФК «Черноземье». Вернувшись на Украину, доигрывал в командах «Электрон» (Ромны) и «Нефтяник» Ахтырка. Завершил карьеру в России в команде «Металлург» (Магнитогорск). По окончании карьеры работал в орловской ДЮСШ-3

Статистика 
 В высшей лиге Украины провел 67 матчей, забил 5 мячей
 В первой лиге Украины провел 130 матчей, забил 8 мячей
 Во второй лиге Украины провел 19 матчей.
 Во второй лиге СССР провел 17 матчей, забил 3 мяча.
 В первой лиге России провел 3 матча.
 Во втором дивизионе России провел 10 матчей.

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты СССР
Футболисты Украины
Игроки ФК «Русичи-Орёл»
Игроки ФК «Горняк» Хромтау
Игроки ФК «Ворскла»
Игроки ФК «Нефтяник-Укрнефть»
Игроки ФК «Карпаты» Львов
Игроки ФК «Динамо-2» Киев
Игроки ФК «Спартак» Ивано-Франковск
Игроки ФК «Меховик»
Игроки ФК ЦСКА Киев
Игроки ФК «Звезда» Кропивницкий
Игроки ФК «Сокол» Саратов
Игроки ФК «Электрон» Ромны
Игроки ФК «Металлург-Магнитогорск»
Игроки сборной Украины по футболу (до 21 года)